Е́фира () — греческий топоним. Может означать:

 Ефира — бывшее до 1961 года село, ныне в составе города Арта.
 Ефира — бывшее до 1971 года село, ныне в составе села Трахиньякос ().
 .
 Ефира-Авлис — название до 1970 года села .